Сен-Жерме́н-де-Лонг-Шом, Сен-Жермен-де-Лонґ-Шом () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 55 км на захід від Пуатьє, 45 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 172 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 406,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жермен-де-Лонг-Шом на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-де-Лонг-Шом на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр